Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 2003 je deveto svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 14. in 16. marcem 2003 v dvorani National Indoor Arena v Birminghamu, Združeno kraljestvo. Udeležilo se ga je 583 atletov iz 131-ih držav, ki so tekmovali v 28-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

 (2)
 (4)
 (1)
 (1)
 (1)
 (5)
 (7)
 (1)
 (10)
 (1)
 (1)
 (9)
 (2)
 (1)
 (2)
 (9)
 (4)
 (1)
 (3)
 (7)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (10)
 (1)
 (2)

 (1)
 (3)
 (11)
 (1)
 (9)
 (3)
 (1)
 (2)
 (5)
 (5)
 (23)
 (1)
 (10)
 (2)
 (34)
 (10)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (7)
 (2)
 (1)
 (1)
 (10)
 (1)

 (19)
 (20)
 (3)
 (2)
 (6)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (9)
 (1)
 (1)
 (1)
 (10)

 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (15)
 (7)
 (1)
 (1)
 (11)
 (42)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (2)
 (10)

 (1)
 (4)
 (27)
 (2)
 (1)
 (1)
 (12)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (4)
 (2)
 (1)
 (1)
 (24)
 (49)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

Viri
 Prvenstvo na IAAF

2003
2003 v športu
Športne prireditve v Angliji
Šport v Birminghamu